Jake Walman (né le  à Toronto, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

En club

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Canadiens Jr. de Toronto || LHJO ||43 ||7 ||26 ||33 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Providence College || HE ||41 ||1 ||15 ||16 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Providence College || HE ||27 ||13 ||15 ||28 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Providence College || HE ||39 ||7 ||18 ||25 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH ||7 ||2 ||1 ||3 ||2 ||8 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||40 ||2 ||11 ||13 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||19 ||2 ||5 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH ||66 ||3 ||10 ||13 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH ||57 ||8 ||19 ||27 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH ||24 ||1 ||1 ||2 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-

| rowspan=2|2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || 32 || 3 || 3 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| Red Wings de Détroit  || LNH || 19 || 0 || 4 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-

| 76 || 4 || 8 || 12 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en février 1996
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Red Wings de Détroit